Klangprobe bezeichnet:
Klangprobe (Linguistik), ein Verfahren zur Interpretation von Sätzen oder Texten
Klangprobe (Musik), das probeweise Spielen eines Instrumentes, um dessen Klang zu prüfen oder zu verbessern oder um seine klangliche Wirkung in einem bestimmten Raum zu prüfen
Klangprobe (Technik), die Untersuchung der Klangleistung eines Gerätes (zum Beispiel eines Radios)
Klangprobe (Steinmetz), ein uraltes Verfahren zur Prüfung der Gesteinsqualität, das Steinmetzen und Steinbildhauer durchführen
Klangprobe oder Klangprüfung, eine zerstörungsfreie Prüfmethode zur Werkstoffprüfung, siehe Akustische Resonanzanalyse
Klangprobe (Roman), Roman von Siegfried Lenz
Klangprobe zur Echtheitsprüfung (Bsp.)